Хендерсонвил има више значења:
 Хендерсонвил (Пенсилванија)
 Хендерсонвил (Северна Каролина)
 Хендерсонвил (Тенеси)